Pal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tarun Kumar Pal
 Benjamin Peary Pal